Pilchowo bezeichnet,

 einen Stadtteil von Stettin (Szczecin) in Polen, siehe Pilchowo (Stettin)
 ein Dorf in der polnischen Wojewodschaft Westpommern in der Gmina Police, siehe Pilchowo (Police)